Куклин — русская фамилия, а также топоним. Имеет женскую форму Куклина.

Известные носители 
 
 Куклин, Анатолий Петрович (1932—2006) — советский космонавт-испытатель.
 Куклин, Владимир Юрьевич (род. 1947) — украинский муниципальный деятель.
 
 Куклин, Димитрие (1885—1978) — румынский композитор.
 Куклин, Дмитрий Константинович (1870—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Куклин, Лев Валерианович (1931—2004) — русский советский поэт.
 Куклин, Михаил Михайлович (1845—1896) — русский этнограф и детский писатель.
 Куклин, Павел Филиппович (1900—1945) — советский военачальник, полковник.
 Куклин, Роман (род. 1974) — латвийский боксёр.



Топоним 
 Куклин — бывший остров на реке Тулома.
 Куклин — бывший хутор на острове Куклин.
 Куклин — бывшее село в Мурманской области.

См. также 
 Кулин
 Куклино
 Куклинская
 Куклинский